Don't Tread on Me – singolo promozionale dei Metallica del 1991
 Don't Tread on Me – singolo dei 311 del 2005
 Don't Tread on Me – album dei 311 del 2005